Il ritorno dello Jedi – film del 1983 diretto da Richard Marquand, appartenente alla saga di Guerre stellari
 Il ritorno dello Jedi – colonna sonora del film
 Il ritorno dello Jedi – romanzo di James Kahn, trasposizione letteraria del film omonimo
 Il ritorno dello Jedi – adattamento a fumetti del film omonimo